Andrew "Andy" Wickett (født 16. februar 1961 i Dolver-Hampton, England) er en engelsk sanger.

Efter Stephen Duffy og Simon Colley forlader Duran Duran for at danne Subterranean Hawks sammen med Dave Kusworth fra TV Eye, bliver forsangeren i TV Eye, Andy Wickett, medlem af Duran Duran i 1979, han forlader dog gruppen kort efter.

Duran Duran
Sangere fra England